Afrassiab peut désigner :
 Afrassiab, roi mythique des Tourans ;
 Afrassiab, un site archéologique en Ouzbékistan.